Торричелла ( башенка, уменьшительное к  башня) — название некоторых городов, а также фамилия.

Коммуны в Италии 
 Торричелла — в Апулии
 Торричелла-Пелинья — в Абруццо
 Торричелла-дель-Пиццо — в Ломбардии
 Торричелла-Верцате — в Ломбардии
 Торричелла-ин-Сабина — в Лацио
 Торричелла-Сикура — в Абруццо

Люди 
 Торричелла, Кристоф (ок. 1715—1798) — венский музыкальный издатель швейцарского происхождения.

См. также 
 Торричелли — то же слово во множественном числе, обычно используется как фамилия.